Грешневиков — фамилия; имеет женскую форму Грешневикова.